De Interwetten European Darts Matchplay 2022 was het negende Europese Tour evenement van de PDC Pro Tour 2022. Het toernooi werd gehouden van 1 tot en met 3 juli in de Duitse stad Trier.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld voor dit European Tour evenement bedroeg dit jaar £ 140.000.

Het prijzengeld telde mee voor de PDC Order of Merit, de Pro Tour Order of Merit en de European Tour Order of Merit. Als een geplaatste (top 16) speler in de tweede ronde werd uitgeschakeld, kreeg hij wel het prijzengeld van £ 2.000, maar telde dat niet mee voor de Orders of Merit, zelfs niet voor de European Tour Order of Merit.

Gekwalificeerde spelers 
De 16 beste deelnemers van de PDC ProTour Order of Merit op 30 april 2022 kwalificeerden zich automatisch voor het evenement en werden geplaatst in de tweede ronde.

De overige 32 plaatsen gingen naar spelers van zes kwalificatie-evenementen: 24 van de Tour Card Holder Qualifiers (gehouden op 9 mei 2022), twee van de Associate Member Qualifiers (gehouden op 23 april 2022), de twee hoogst gerangschikte Duitse spelers uit de ProTour, twee van de Host Nation Qualifiers (gehouden op 23 april 2022), één van de Nordic & Baltic Associate Member Qualifiers (gehouden op 20 februari 2022) en één van de East European Associate Member Qualifiers (gehouden op 24 april 2022).

Michael van Gerwen, Peter Wright en Michael Smith trokken zich terug uit het toernooi. Chris Dobey, Stephen Bunting en Daryl Gurney kregen een geplaatste status en drie spelers kregen een bye in de eerste ronde.

De volgende spelers namen deel aan het toernooi:

Schema 

Darts in 2022
PDC Pro Tour
Dartswedstrijd in Duitsland
Sportevenement in Trier